Mackeben ist der Familienname folgender Personen:

 Sören Mackeben (* 1979), deutscher Wasserballspieler
 Theo Mackeben (1897–1953), deutscher Pianist und Komponist
 Wilhelm Mackeben (1892–1956), deutscher Diplomat